ВК «Дніпро-Прометей» — український чоловічий волейбольний клуб із міста Дніпра. Нині виступає в Суперлізі Dmart.

Історія 

ВК «Дніпро» (офіційна назва — Комунальне підприємство «Волейбольний клуб „Дніпро“ Дніпровської міської ради») ліквідований 1 січня 2022 року, гравці перейшли до лав «Дніпра-Прометею».

Люди

Тренери 
 Владимир Орлов (від 1 січня 2022)

Гравці 
 Руслан Шевцов (капітан)
 Олександр Гладенко
 Дмитро Сухінін

Примітки

Посилання 
 Команда з Дніпра змінила назву. - 2022. - 11 січня.
 ВК «Дніпро»  // Сайт ФВУ.

Волейбольні клуби України
Волейбол у Дніпрі